Дифференциа́л:
 В математике
 Дифференциал (математика) — 1-форма, которая характеризует поведение функции в окрестности точки.
 Дифференциал (дифференциальная геометрия)
 Дифференциальное исчисление — раздел математического анализа.
 Дифференциалы высших порядков
 Дифференциал (механика) — часть трансмиссии, которая служит для того, чтобы ведущие колёса вращались не синхронно.
 Дифференциальный редуктор — один из классов механических редукторов.
 Дифференциальный диагноз — способ медицинской диагностики исключения возможности каких-либо заболеваний для сужения круга возможных.
 Дифференциальная защита — один из видов релейной защиты